

Династия Инглинги

Династия Стенкил 
Синьо = Стенкил

Династии Сверкер и Ерик 
Розово = Сверкер
 Жълто  = Ерик
 Синьо  = Стенкил

Династия Фолкунги

Монарси след Калмарската уния

Династия Васа

Династия Пфалц-Цвайбрюкен

Династия Хесен

Династия Холщайн-Готорп

Династия Бернадот